Un marché à foin est un québécisme désignant un lieu adjacent aux anciens marchés publics, où les bêtes servant au transport (chevaux, bœufs) pouvaient aller paître le jour durant.

Ces lieux étaient souvent occupés par des personnes pauvres et mendiantes, attirées par la nourriture des animaux et le fourrage, ce qui leur permettaient de rester au chaud.

Ils furent utilisés jusqu'à l'invention de l'automobile, à partir de quoi ils ont progressivement disparu. Une forme d'évolution de ces marchés est la station-service où se trouve un centre de ravitaillement pour le véhicule.

Kétaine 
Selon toutes les sources disponibles, l'histoire du mot Kétaine prendrait sa place dans un marché à foin.

Québécisme